Stanisław Michalkiewicz (ur. 1947) – polski prawnik, publicysta i felietonista
 Stanisław Michalkiewicz (1925-1985) – historyk polski, profesor Uniwersytetu Śląskiego
 Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz (1865-1940) – duchowny katolicki, sufragan wileński
 Artur Michalkiewicz (ur. 1977) – polski zapaśnik
 Karolina Michalkiewicz (ur. 1988) – polska siatkarka

Zobacz też 
 Michałkiewicz